Termin HST ima više značenja.

 Alkohol sulfotransferaza, enzim
 Teleskop Habl
 Havajsko standardno vreme